Ment ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Ment, niederländische Gouverneursgattin
 Jo Ment (1923–2002), deutscher Musiker
 John Ment (* 1963), deutscher Radiomoderator

Zum ägyptischen Kriegsgott siehe Month

Siehe auch:
 Mendt
 Menth
 Mend